Thiago Grulha é um cantor brasileiro de música cristã contemporânea. Nascido num lar cristão, iniciou suas atividades de músico quando fez parte de um coral infantil da igreja.

Em sua adolescência, começou a estudar piano, tendo interrompido o estudo do piano clássico para dedicar-se ao teclado e à música popular. Em 2007, lançou seu primeiro álbum, No Meio da Multidão.

Em 2011, recebeu indicação ao Troféu Promessas, na categoria Revelação.

Além de cantor, Thiago Grulha é conhecido por suas obras como poeta e atuações como pregador.

Discografia
Álbuns de estúdio
2007: No Meio da Multidão
2009: Palavras
2010: Meus Passos no Tempo
2017: Tão Perto e Eu Não Vi

Álbuns ao vivo
2012: Somos Iguais

Livros
2011: Feitas de Núvens e Pó: Minhas Frases - Livro que reúne a sua criação literária grandemente difundida nas mídias virtuais (twitter e facebook)

Cantores de música cristã contemporânea do Brasil
Compositores de música cristã contemporânea